Ранчо дел Кура има више значења:

 Ранчо дел Кура (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо дел Кура (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо дел Кура (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо дел Кура (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо дел Кура, Ел Кура (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику